Kopenhagen oder København bezeichnet:
 Kopenhagen, die Hauptstadt Dänemarks
 København (Schiff), dänischer Frachtsegler und Segelschulschiff
 Kopenhagen (Theaterstück), ein Schauspiel von Michael Frayn

Kopenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Wilfried Kopenhagen (1935–2000), deutscher Offizier und Autor

Siehe auch:
 Copenhagen
 Benno Koppenhagen